Изве́ков — русская фамилия семинаристского и дворянского (см. Извековы) происхождения.

Носители 
 Извеков, Вячеслав Андреевич (1947—2004) — советский футболист.
 Извеков, Борис Иванович — математик, метеоролог, профессор ЛГУ, умер в тюрьме в блокадном Ленинграде 22 июня 1942 года.
 Извеков, Геннадий Иванович (1922—2015) — советский и российский поэт, участник Великой Отечественной войны.
 Извеков, Георгий Яковлевич (1874—1937) — священномученик, протоиерей.
 
 Извеков, Игорь Анатольевич (1966—2019) — российский музыкант, композитор, аранжировщик.
 
 Извекова, Мария Евграфовна (1789/1794—1830) — русская писательница.
 Патриарх Пимен (в миру Извеков Сергей Михайлович; 1910—1990) — 14-й патриарх Московский и всея Руси.

См. также 
 Извеково
 Избеков